Курбатовское сельское поселение — муниципальное образование в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Административный центр — посёлок Курбатово.

География 
Курбатовское сельское поселение находится в северо-восточной части Нижнедевицкого муниципального района, расположенного на западе Воронежской области и в центре Европейской части России. Поселение имеет выгодное географическое положение. Территория Курбатовского сельского поселения граничит:
 на севере с Андреевским сельским поселением Нижнедевицкого муниципального района и Семилукским муниципальным районом;
 на востоке – с Хохольским муниципальным районом;
 на юге – с Верхнетуровским сельским поселением Нижнедевицкого муниципального района;
 на западе с Новоольшанским сельским поселением Нижнедевицкого муниципального района.

Курбатовское сельское поселение занимает территорию 1028,99 га.

Население

Административное деление 
На территории Курбатовского поселения расположено два населенных пункта: 
 посёлок Курбатово,
 хутор Старых.

Транспорт 
По территории сельского поселения через посёлок Курбатово с востока на запад проходит ветка юго-восточной железной дороги Воронеж-Курск с размещением на ней железнодорожной станции Курбатово.

Также с востока на запад территория поселения пересекается автомобильной дорогой общего пользования регионального значения.

Примечания 

Муниципальные образования Нижнедевицкого района
Сельские поселения Воронежской области